Сан Пабло Макуилтијангис има више значења:

 Општина Сан Пабло Макуилтијангис (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Пабло Макуилтијангис (Сан Пабло Макуилтијангис, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику